Andreas Böhlen ist der Name folgender Personen:

* Andreas Böhlen (Modellflieger), Schweizer Modellflieger 
 Andreas Böhlen (Musiker) (* 1983), deutscher Musiker